Por Brandonville pode estar à procura de:
 Brandonville (Pensilvânia)
 Brandonville (Virgínia Ocidental)

Desambiguação